Dieser Artikel befasst sich mit der irischen Fußballnationalmannschaft während der Fußball-Europameisterschaft 1988. Für Irland war es die erste Teilnahme an einem großen Turnier. Zwei Jahre später gelang auch die Qualifikation für die WM in Italien. Für eine Europameisterschaft konnte sich Irland aber erst wieder 2012 qualifizieren.

EM-Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 2) 
Irland gewann sensationell im Auftaktspiel gegen England und knöpfte auch der UdSSR im zweiten Spiel einen Punkt ab. Nun reichte ein Unentschieden gegen die Niederlande um ins Halbfinale einzuziehen, jedoch fehlten am Ende acht Minuten dafür.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6.
 Neue Fußballwoche (fuwo). Sportverlag Berlin, Berlin 1988, .
 Kicker-Sportmagazin. Olympia-Verlag, Nürnberg 1988, .

1988
Irland